Plusieurs édifices sont nommés ou ont une église Saint-Eusèbe, notamment :

 Abbaye Saint-Eusèbe d'Apt (Vaucluse, France) ;
 Église Saint-Eusèbe d'Auxerre (Yonne, France) ;
 Église Saint-Eusèbe de Gennes (Maine-et-Loire, France) ;
 Église Saint-Eusèbe de Saint-Eusèbe (Haute-Savoie, France)
 Église Sant'Eusebio de Pavie (Italie)
 Église Saint-Eusèbe de Saint-Huruge (Saône-et-Loire, France) ;
 Église Saint-Eusèbe d'Arnhem (Pays-Bas) ;
 Église Saint-Eusèbe de l'Esquilin, Rome (Italie).